Кубок Фарерських островів з футболу 2018 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру на Фарерських островах. Титул вшосте здобув Б36 Торсгавн.

Календар

Перший раунд 
Клуб Вікінгур пройшов до наступного раунду після жеребкування.

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|25 квітня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 травня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|10 травня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|30 травня/13 червня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фарерських островів на soccerway

2018
Фарерські острови